Ròcahòrt ist der okzitanische Name folgender Orte in Frankreich:
 Roquefort (Gers)
 Roquefort (Landes)
 Roquefort-sur-Garonne (Ròcahòrt de Garona)